San Felice kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Felice a Cancello, ort och kommun i provinsen Caserta i regionen Kampanien i Italien
 San Felice Circeo, ort och kommun i provinsen Latina i regionen Lazio i Italien
 San Felice sul Panaro, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Modena, 
 San Felice d'Ocre, ort, Abruzzo, Provincia dell' Aquila, 
 San Felice del Molise, kommun, Provincia di Campobasso, 
 San Felice del Benaco, kommun, Lombardiet, Provincia di Brescia, 
 San Felice (kommunhuvudort), Trentino-Alto Adige, Bolzano, 
 San Felice (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Cremona), 
 San Felice (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Caserta), 
 San Felice (ort i Italien, Veneto, Provincia di Verona), 
 San Felice (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Avellino, lat 40,96, long 14,79), 
 San Felice (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Avellino, lat 40,83, long 14,78), 
 San Felice (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Bergamo), 
 San Felice (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Benevento), 
 San Felice (ort i Italien, Veneto, Provincia di Belluno), 

Robotskapade Italienförgreningar